Coscia – regione anatomica dell'arto inferiore
Coscia – varietà di pera
Coscia – elemento di un affusto
Coscia – famiglia storica italiana

Persone 
Agustín Coscia (1997) – calciatore argentino
Antonio Coscia (1935) – ex cestista paraguaiano
Aristide Coscia (1918-1979) – calciatore e allenatore di calcio italiano
Gianni Coscia (1931) – fisarmonicista italiano
Hugo Coscia (1952) – ex calciatore argentino
Maria Coscia (1948-2019) – politica italiana.
Niccolò Coscia (1682-1755) – cardinale italiano

Altri progetti